K51, K-51 ou K.51 peut faire référence à :

Musique 
  La finta semplice, K. 51, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 51, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Autres 
 HMSAS Protea (K51), un bâtiment hydrographique de la marine sud-africaine ;
 K-51 Verkhotourié, un sous-marin nucléaire lanceur d’engins de la marine soviétique ;
 Rectocolite hémorragique, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres